Burundi blev uafhængig i 1962 og blev en republik i 1966. Burundis præsidenter har været:

 Michel Micombero (1966-76)
 Jean-Baptiste Bagaza (1976-87)
 Militærregering (1987)
 Pierre Buyoya (1987-93)
 Melchio Ndadaye (1993)
 François Ngeze (1993)
 Sylvie Kinigi (1993-94)
 Cyprien Ntaryamira (1994)
 Sylvestre Ntibantunganya (1994-96)
 Pierre Buyoya, 2. gang (1996-2003)
 Domitien Ndayizeye (2003-05)
 Pierre Nkurunziza (2005–2020)
 Évariste Ndayishimiye (2020-)

Se også 
 Burundis konger

 
Lister over præsidenter
 Præsidenter